Elionor d'Anglaterra (1162-1214), princesa d'Anglaterra i reina consort de Castella (1177-1214).
 Elionor d'Anglaterra (esposa de Simó de Montfort), filla de Joan I d'Anglaterra, esposa de Simó V de Montfort.
 Elionor d'Anglaterra i de Castella (1264-1298), princesa d'Anglaterra i reina consort d'Aragó (1285-1291).
 Elionor de Castella i d'Anglaterra (1202 - Burgos, 1244), infanta de Castella i reina consort d'Aragó (1221 -1229).